Guldborgsund (gemeente), een Deense gemeente genoemd naar de gelijknamige zeestraat
 Guldborgsund (zeestraat), een zeestraat in Denemarken